Niezależna Wytwórnia Filmowa MAK (NWF.MAK) – niezależna wytwórnia filmowa założona w Katowicach w marcu 2009 roku.

Filmografia 
 2009: Alarm 
 2009: Opowiem Wam o Marku 
 2010: One for Four, Four for One

Polskie wytwórnie filmowe